

События

Китай 
 2-й год по эре правления луского князя Сян-гуна.
 В 1 луне был похоронен чжоуский Цзянь-ван.
 В 1 луне чжэнцы атаковали Сун.
 В 5 луне, в день синь-инь умерла луская княгиня Цзян (Ци-цзян), её похоронили в 7 луне, в день цзи-чоу.
 В 6 луне, в день синь-чэнь умер князь Чжэн Чэн-гун (Лунь), ему наследовал сын Юнь (Ли-гун, эра правления 570—566).
 В 6 луне цзиньцы возглавили княжества (войска Сун и вэйского полководца Нин Чжи) в нападении на Чжэн.
 В 7 луне в Ци (местность в Цзинь) состоялся съезд, присутствовали цзиньский посол Сюнь Ин, сунский посол Хуа Юань, вэйский посол Сунь Линь-фу, луский посол Чжунсунь Ме, послы Цао и Чжу.
 В 7 луне луский посол Шусунь Бао поехал в Сун.
 Зимой состоялся новый съезд в Ци, присутствовали Сюнь Ин, Хуа Юань, Сунь Линь-фу, Чжунсунь Ме, циский посол Цуй Чжу (Цуй-шу), послы Цао, Чжу, Тэн, Се и Малого Чжу По итогам встречи союзники обнесли стеною Хулао (захваченный у Чжэн город)..
 В Чу был казнён сановник гун-цзы Шэнь.

Примечания